Levtchenko est un patronyme porté notamment par :

 Anatoli Levtchenko (1941-1988), cosmonaute soviétique ;
 Andriy Levtchenko (1985-), joueur ukrainien de volley-ball  ;
 Irina Levtchenko (1924-1973), commandante de tank soviétique de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Stanislav Levtchenko (1941-), officier soviétique du KGB.